

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Bielin – część miasta Ciechanów
 Bielin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź 
 Bielin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Moryń

Miejscowości na Ukrainie 
 Bielin (Білин) – wieś w rejonie kowelskim
 Bielin – wieś w rejonie włodzimierskim

Miejscowości na Białorusi 
 Bielin – wieś na Białorusi, w rejonie drohiczyńskim obwodu brzeskiego

Kolej 
 Bielin – przystanek osobowy w Bielinie w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim